Belle Mead ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belle Mead (New Jersey), im Somerset County
 Belle Mead (Tennessee), im Rutherford County

Siehe auch:
 Belle Meade